Viðarsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Viðar. Die weibliche Entsprechung ist Viðarsdóttir (Tochter des Viðar).

Namensträger 
 Arnar Viðarsson (* 1978), isländischer Fußballspieler
 Bjarni Viðarsson (* 1988), isländischer Fußballspieler
 Davíð Viðarsson (* 1984), isländischer Fußballspieler
 Elliði Snær Viðarsson (* 1998), isländischer Handballspieler
 Pétur Viðarsson (* 1987), isländischer Fußballspieler

Patronym
Isländischer Personenname